Antonio Blanco Freijeiro (1923-1991), un historiador i arqueòleg gallec.
 Antonio Blanco Martínez (1943-), un ciclista espanyol.